Косора́ду ():

 Косораду (Барселуш) — район в Португалии.
 Косораду (Паредиш-ди-Кора) — район в Португалии.